Двадцатипятицентовики с изображением национальных парков США, двадцатипятицентовики «Прекрасная Америка» () — серия памятных монет номиналом в 25 центов (квотер, одна четвёртая часть доллара, четверть доллара, четвертак), которые чеканятся Монетным двором США с 2010 по 2021 год.

Программой предусмотрена ежегодная (за исключением 2021 года) чеканка пяти видов монет с изображением Национальных парков США или других природных объектов (по одному для каждого штата, федерального округа и территории). Очерёдность зависит от порядка, в котором они были утверждены в своём статусе.

Детали монеты 
На аверсе монет серии изображён Джордж Вашингтон в восстановленной версии изображения, использовавшегося для четвертаков 1932—1998 годов.

На реверсе монет серии изображены Национальные парки США или другие природные объекты, в том числе находящиеся на зависимых территориях США.

Несмотря на то, что на монетах четырёх штатов (Аризона, Калифорния, Нью-Гэмпшир и Южная Дакота) изображены те же Национальные парки (Гранд-Каньон, Йосемити, Белые горы и Гора Рашмор соответственно), их дизайн отличен от четвертаков серии 50 штатов.

Обзор серии (2010—2021)

Схемы

См. также 
 Серия 50 штатов
 Программа однодолларовых президентских монет
 Программа однодолларовых инновационных монет

Примечания 

Памятные монеты США
Номиналы в долларах США